Pose – singolo di Daddy Yankee del 2008
Pose – singolo di Rihanna del 2017
Pose – serie televisiva statunitense del 2018